Покро́вская во́лость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и РФ.

Российская империя и СССР

Акмолинская область 
 Покровская волость — в составе Атбасарского уезда.

Виленская губерния 
 Покровская волость — в составе Лидского уезда.

Екатеринославская губерния 
 Покровская волость — в составе Александровского уезда.
 Покровская волость — в составе Екатеринославского уезда.
 Покровская волость — в составе Мариупольского уезда.

Енисейская губерния 
 Покровская волость — в составе Ачинского уезда.
 Покровская волость — в составе Канского уезда.

Казанская губерния 
 Покровская волость — в составе Чебоксарского уезда.

Калужская губерния 
 Покровская волость — в составе Калужского уезда.

Костромская губерния 
 Покровская волость — в составе Буйского уезда.
 Покровская волость — в составе Юрьевецкого уезда.

Курская губерния 
 Покровская волость — в составе Щигровского уезда.

Московская губерния 
 Покровская волость — в составе Клинского уезда.

Нижегородская губерния 
 Покровская волость — в составе Княгининского уезда.
 Покровская волость — в составе Макарьевского уезда.
 Покровская волость — в составе Нижегородского уезда.
 Покровская волость — в составе Сергачского уезда.

Новгородская губерния 
 Покровская волость — в составе Кирилловского уезда.

Оренбургская губерния 
 Покровская волость — в составе Оренбургского уезда.

Орловская губерния 
 Покровская волость — в составе Ливенского уезда.
 Покровская волость — в составе Малоархангельского уезда.
 Покровская волость — в составе Мценского уезда.
 Покровская волость — в составе Орловского уезда.

Пензенская губерния 
 Покровская волость — в составе Наровчатского уезда.

Пермская губерния 
 Покровская волость — в составе Верхотурского уезда.
 Покровская волость — в составе Екатеринбургского уезда.
 Покровская волость — в составе Ирбитского уезда.
 Покровская волость — в составе Кунгурского уезда.
 Покровская волость — в составе Оханского уезда.

Приморская область 
 Покровская волость — в составе Суйфунского участка.

Псковская губерния 
 Покровская волость — в составе Опочецкого уезда.

Рязанская губерния 
 Покровская волость — в составе Ряжского уезда.

Самарская губерния 
 Покровская волость — в составе Бугурусланского уезда.
 Покровская волость — в составе Бузулукского уезда.
 Покровская волость — в составе Новоузенского уезда.

Санкт-Петербургская губерния 
 Покровская волость — в составе Царскосельского уезда.

Саратовская губерния 
 Покровская волость — в составе Вольского уезда.

Симбирская губерния 
 Покровская волость — в составе Симбирского уезда.

Смоленская губерния 
 Покровская волость — в составе Бельского уезда.
 Покровская волость — в составе Юхновского уезда.

Таврическая губерния 
 Покровская волость — в составе Бердянского уезда.
 Покровская волость — в составе Днепровского уезда.

Тамбовская губерния 
 Покровская волость — в составе Тамбовского уезда.

Тобольская губерния 
 Покровская волость — в составе Тюкалинского уезда.
 Покровская волость — в составе Тюменского уезда.

Томская губерния 
 Покровская волость — в составе Барнаульского уезда.
 Покровская волость — в составе Бийского уезда (создавалась дважды в разное время).
 Покровская волость — в составе Змеиногорского уезда (создавалась дважды в разное время).
 Покровская волость — в составе Каинского уезда.
 Покровская волость — в составе Кузнецкого уезда.

Тульская губерния 
 Покровская волость — в составе Алексинского уезда.
 Покровская волость — в составе Одоевского уезда.
 Покровская волость — в составе Чернского уезда.

Уфимская губерния 
 Покровская волость — в составе Стерлитамакского уезда.
 Покровская волость — в составе Уфимского уезда.

Харьковская губерния 
 Покровская волость — в составе Ахтырского уезда.
 Покровская волость — в составе Купянского уезда.

Херсонская губерния 
 Покровская волость — в составе Александрийского уезда.
 Покровская волость — в составе Ананьевского уезда.
 Покровская волость — в составе Херсонского уезда.

Ярославская губерния 
 Покровская волость — в составе Угличского уезда.

Российская Федерация 
 Покровская волость — в составе Красногородского района Псковской области РФ в 1995-2010 гг. (упразднена в пользу Пограничной волости).

См. также